Cordiaceae – rodzina wyróżniana w niektórych systemach klasyfikacyjnych roślin okrytonasiennych w rzędzie ogórecznikowców Boraginales, czasem też w randze podrodziny Cordioideae w szeroko ujmowanej rodzinie ogórecznikowatych Boraginaceae. Obejmuje 4 rodzaje z ok. 330 gatunkami, z czego ponad 200 należy do rodzaju kostliwka Cordia, a ok. 100 do Varronia. Rośliny te występują na wszystkich kontynentach w strefie międzyzwrotnikowej, ale najbardziej zróżnicowane są w Ameryce Południowej. Niektóre gatunki o słodkich i mięsistych owocach są uprawiane jako drzewa owocowe. Jadalnych owoców na Bliskim Wschodzie dostarcza np. Cordia myxa, stosowana tu także jako roślina lecznicza.

Morfologia 
 Pokrój Krzewy i drzewa, rzadko pnącza.
 Kwiaty Zebrane w wierzchotkowate kwiatostany. Kwiaty 5-krotne (rzadziej 4- do 8-krotnych). Zalążnia nie jest powcinana. Szyjka słupka dwukrotnie rozwidlona, znamiona punktowe lub główkowate.
 Owoce Mięsiste pestkowce osadzone w trwałym kielichu.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według systemu APG IV z 2016
Jedna z podrodzin (jako Cordioideae) w jedynej rodzinie wyróżnionej w rzędzie ogórecznikowców Boraginales – w ogórecznikowatych Boraginaceae. We wcześniejszym systemie APG III z 2009 także podrodzina w szeroko ujmowanej rodzinie ogórecznikowatych, o nieznanej wówczas jeszcze pozycji w systemie (incertae sedis).

 Pozycja systematyczna według APweb
Jedna z 9 rodzin w rzędzie ogórecznikowców (Boraginales), siostrzana dla rodziny Ehretiaceae. 

+ incertae sedis: Lennoaceae

 Wykaz rodzajów
 Coldenia L.
 Cordia L. – kostliwka
 Hoplestigma Pierre
 Varronia P. Browne

Przypisy 

Ogórecznikowce